Бзяк () — топоним в Башкортостане:

 Бзяк — деревня в Белорецком районе
 Бзяк — река в Белорецком районе